

Aeronautica 
 Classe Kitty Hawk – classe di portaerei statunitensi
 Curtiss P-36 Hawk, Model 75 Hawk – aereo da caccia statunitense dei tardi anni trenta
 Hawker Siddeley Hawk, poi BAe Hawk, infine BAE Hawk – aereo da addestramento intermedio-avanzato di costruzione britannica
 Rolls-Royce Hawk – motore per aerei prodotto tra il 1915 e il 1918
 Raytheon MIM-23 Hawk – missile terra-aria di fabbricazione statunitense

Automobili 
 Packard Hawk – automobile prodotta, nei suoi ultimi anni di produzione, dalla Packard
 Studebaker Flight Hawk – automobile della gamma Hawk prodotta dalla casa automobilistica statunitense Studebaker nel 1956
 Studebaker Gran Turismo Hawk – automobile coupé venduta dalla Studebaker tra il 1962 e il 1964
 Studebaker Power Hawk – coupé due porte dotata di montanti centrali del tetto prodotta dalla Studebaker-Packard Corporation nel solo anno 1956
 Studebaker Silver Hawk – automobile prodotta dalla Studebaker Corporation dal 1957 al 1959
 Studebaker Sky Hawk – coupé due porte sprovvista di montanti centrali del tetto prodotta dalla Studebaker-Packard Corporation nel solo anno 1956

Musica 
 Hawk – album di Isobel Campbell e Mark Lanegan del 2010

Personaggi 
 Hawk – nome condiviso da due personaggi dei fumetti DC Comics
 Hawk – personaggio delle avventure di Buck Rogers
 Hawk – personaggio dei G.I. Joe
 HenHenery Hawk o Gigetto il falchetto – personaggio dei cartoni animati della Warner Bros.
 T. Hawk – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter

Persone 
 Aaron James Hawk, meglio noto come A.J. Hawk – giocatore di football americano statunitense
 Abigail Hawk – attrice statunitense
 Johhny Hawk, pseudonimo di John Bradshaw Layfield – ex wrestler e imprenditore statunitense
 Lew Hawk, pseudonimo di Lewis Kinoshi – rapper statunitense
 Road Warrior Hawk (o Hawk), pseudonimo di Michael Hegstrand – wrestler statunitense
 Ronni Hawk – attrice statunitense
 Tony Hawk – skater, imprenditore e attore statunitense

Televisione 
 Hawk l'indiano (Hawk) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1966
 Hawk – film per la televisione del 2001 diretto da Robin Shepperd

Altro 
 Ebon Hawk – nave spaziale dei videogiochi Star Wars: Knights of the Old Republic e Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Pagine correlate 
Black Hawk
Fish Hawk
Hawks
Hudson Hawk
Kitty Hawk
Red Hawk
The Desert Hawk
The Hawk